Gould se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Gould
 Augustus Addison Gould